Первый дивизион Гонконга 1996/1997 — 86-й сезон высшего футбольного соревнования в Гонконге с момента основания лиги. В этом сезоне соревнования проводились в четыре круга, а после первых двух кругов результаты команд обнулялись. Победитель первого-второго кругов встретился в Гранд финале с победителем третьего-четвертого кругов, для определения чемпиона сезона. В первом матче, состоявшемся 7 сентября клуб Инстант-Дикт проиграл команде Саут Чайна со счетом 1:2.

Первый этап

Таблица

Результаты

Второй этап

Таблица

Результаты

Гранд финал

Ссылки
 Чемпионат Гонконга 1996/1997 на rsssf.com

1996/1997
Гонконг
1996 год в Гонконге
1997 год в Гонконге